Irawadi (album) - album van Michel Huygen
 Irawadi, foute spelling van Irrawaddy - rivier in Myanmar
 The Irrawaddy - nieuwsorgaan in Myanmar